

Niemcy 
 Gartz (Oder) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Gartz (Oder) – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Klein Gartz – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Altmarkkreis Salzwedel

Zobacz też 
 Gaarz
 Garz
 Neu Gaarz